Хейнс () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Хейнс, Аким (род. 1992) — канадский легкоатлет ямайского происхождения.
 Хейнс, Анджела (род. 1984) — американская теннисистка.
 Хейнс, Веррон (род. 1979) — игрок в американский футбол.
 Хейнс, Дебора (род. 1976) — британская журналистка.
 Хейнс, Джексон (1840—1875) — американский фигурист, основоположник современного фигурного катания.
 Хейнс, Джон Мичинер (1863—1917) — 10-й губернатор Айдахо.
 Хейнс, Джонни (1934—2005) — английский футболист.
 Хейнс, Колтон (род. 1988) — американский актёр.
 Хейнс, Кэролайн (1858—1951) — американская бриолог и художник.
 Хейнс, Марджори (род. 1946) — юрист, специалист по Первой поправке к Конституции США.
 Хейнс, Маркес (1926—2015) — американский баскетболист, спортивный менеджер и предприниматель.
 Хейнс, Рэнда (род. 1945) — кинорежиссёр.
 Хейнс, Тодд (род. 1961) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Хейнс, Уильям (1900—1973) — американский актёр и дизайнер интерьеров.
 Хейнс, Уоррен (род. 1960) — американский рок- и блюзовый гитарист и вокалист.
 Хейнс, Фредерик (1819—1909) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Хейнс, Эврил (род. 1969) — директор Национальной разведки США.

Топоним 
 Хейнс — статистически обособленная местность в американском штате Аляска.
 Хейнс — город, расположенный в округе Ли (штат Арканзас, США)
 Хейнс — государственный гражданский аэропорт в штате Аляска, США.
 Хейнс — боро Аляски.
 Хейнс — Дорога Хейнс.
 Хейнс-Джанкшен — деревня в канадской территории Юкон.
  — невключённая территория в штате Огайо, США.

Другое 
 (26879) Хейнс — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Хейн
 Хайнс